Slivnița se poate referi la:
 Slivnița, oraș în Bulgaria
 Slivnița, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Slivnița, sat în Republica Macedonia
 Slivnița, sat în Districtul Pčinja, Serbia
 Slivnița, sat în Districtul Pirot, Serbia

Toponime slave